Чемпионат СССР по хоккею с мячом проводился в 1936 году. В дальнейшем, начиная с 1950 года чемпионат разыгрывался ежегодно.
Последний чемпионат СССР разыгрывался в сезоне 1990/1991.
В сезоне 1991/1992 разыгрывался единственный чемпионат СНГ.
Начиная с сезона 1992/1993 разыгрывается чемпионат России по хоккею с мячом.

История 
История хоккея с мячом в России берёт начало 20 марта 1896 года.
В этот день Северный каток Каменноостровского велодрома принял первых игроков в хоккей с мячом. Ими были члены Санкт-Петербургского кружка любителей бега.
Как писала газета «Петербургский листок», «игра представляет нечто среднее между футболом и поло с той лишь разницей, что в футболе действуют ногами, а в поло гоняют шар молотками».

Команды состояли из семи игроков каждая, а матч состоял из девяти партий, то есть результативных розыгрышей мяча.

Тренером первых хоккеистов был Э. Г. Фолленвейдер, который присутствовал на одном из матчей в Давосе (Швейцария).

В феврале 1903 года в Санкт-Петербурге в честь 200-летия города был разыгран первый турнир, победителем которого стал местный клуб «Юсупов сад».

16 декабря 1905 года была создана Лига хоккеистов Санкт-Петербурга. В январе 1907 года клуб «Юсупов сад» провёл первое турне (Германия, Норвегия, Швеция). Итог поездки: 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

На конгрессе ЛИХГ (ныне ИИХФ) в феврале 1911 года в Берлине Россия была принята в Международную лигу хоккея на льду. Однако уже в сентябре 1911 года Россия вышла из ЛИХГ, поскольку ЛИХГ приняла канадские правила хоккея, а в России канадский хоккей в те годы не культивировался.

5 марта 1911 года в Санкт-Петербурге состоялся первый розыгрыш Кубка первенства между сборными Москвы и Санкт-Петербурга, который разыгрывался в 1911—1915 годах и называли первенством России. Первым обладателем Кубка первенства стали питерцы.

1 марта 1914 года был создан Всероссийский хоккейный союз. В него вошли 12 клубов из Санкт-Петербурга, 8 — из Москвы, 5 — из Риги, 4 — из Ревеля, 1 — из Павловского Посада, 1 — из Твери. Председателем правления ВХС стал А. В. Новиков, а секретарём — К. П. Бутусов.

Первым чемпионом РСФСР в 1922 году стала сборная Москвы, выигравшая у сборной Твери 7:1.

В первом чемпионате СССР среди сборных городов в 1928 году чемпионом стала сборная Ленинграда, победившая сборную Украинской ССР со счётом 5:0.

5—9 марта 1935 года в Москве состоялся первый чемпионат СССР среди ведомств. Чемпионом стала сборная «Динамо».

17—28 февраля 1936 года в Москве был разыгран первый клубный чемпионат СССР, первым чемпионом которого стало столичное «Динамо».

6 марта 1937 года московское «Динамо» стало обладателем первого Кубка СССР.

В течение длительного времени (с 1937 года) разыгрывался лишь Кубок СССР. Начиная с 1950 года чемпионат СССР становится ежегодным.

Победители и призёры

Медальный зачёт 
В 44 чемпионатах СССР (и СНГ) чемпионами были лишь шесть клубов. 18 клубов становились призёрами чемпионата СССР.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом

Литература 
 

Национальные чемпионаты по хоккею с мячом
Соревнования по хоккею с мячом в СССР
Хоккей с мячом в СССР